Кантон Бюже́-Савуайа́р () — один из 19 кантонов департамента Савойя, региона Овернь — Рона — Альпы, Франция. INSEE код кантона — 7306. Он полностью находится в округе Шамбери. Общая площадь кантона составляет 289,90 км², население — 19 136 человек.

История 
По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Савойя уменьшилось с 37 до 19. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. Кантон Бюже-Савуайар был сформирован 22 марта 2015 года из коммун кантонов Сен-Жени-сюр-Гьё, Йенн, Руфьё, с общим количеством в 32 коммуны.

Население 
Согласно переписи 2012 года (считается население коммун, которые в 2015 году были включены в кантон) население Бюже-Савуайар составляло 19 136 человек. Из них 25,7 % были младше 20 лет, 17,2 % — старше 65. 22,9 % имеет высшее образование. Безработица — 8,3 %. Экономически активное население (старше 15 лет) — 8981 человек.

Экономика 
Распределение населения по сферам занятости в кантоне: 3,7 % — сельскохозяйственные работники, 8,5 % — ремесленники, торговцы, руководители предприятий, 11,6 % — работники интеллектуальной сферы, 26,9 % — работники социальной сферы, 24,5 % — государственные служащие и 24,8 % — рабочие.

Коммуны кантона 
C 2015 года в кантон входят 29 коммун, административный центр находится в коммуне Йенн.

Политика 
Согласно закону от 17 мая 2013 года избиратели каждого кантона в ходе выборов выбирают двух членов генерального совета департамента разного пола. Они избираются на 6 лет большинством голосов по результату одного или двух туров выборов.

В первом туре кантональных выборов 22 марта 2015 года в Бюже-Савуайар баллотировались 5 пар кандидатов (явка составила 55,34 %). Во втором туре 29 марта, Гастон Арто-Берте и Мари-Клер Барбье были избраны с поддержкой 38,83 % на 2015—2021 годы. Явка на выборы составила 58,15 %.

Примечания 

Кантоны департамента Савойя